Sellers House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Sellers House (Faulkner County, Arkansas), ID-Nr. 05000042
 Sellers House (White County, Arkansas), ID-Nr. 91001261
 Sellers House (Pennsylvania), ID-Nr. 79003142